Die Abkürzung HJK bezeichnet:

 Hærens Jegerkommando, eine norwegische Militär-Spezialeinheit
 HJK Helsinki, einen finnischen Fußballklub

HJK